Weight ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Weight (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Pamela Weight, britische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 The Weight
 Weigt
 Wait
 Waite